Andrea Coppolino – ginnasta italiano
 Serena Coppolino – calciatrice italiana